

Francia 
 Chiesa di San Martino a L'Aigle, Normandia
 Chiesa di San Martino a Laon, Piccardia
 Chiesa di San Martino a Pont-à-Mousson, Lorena

Italia

Abruzzo 
 Chiesa di San Martino a Poggio delle Rose, frazione di Cermignano
 Chiesa di San Martino e Santa Giusta a Montenerodomo

Campania 
 Chiesa di San Martino a Padula
 Chiesa di San Martino a Porti, frazione di Faicchio

Emilia-Romagna 
 Chiesa di San Martino ad Arola, frazione di Langhirano
 Chiesa di San Martino a Bologna
 Chiesa di San Martino a Buonacompra, frazione di Cento
 Chiesa di San Martino  a Ferrara
 Chiesa di San Martino a Madregolo, frazione di Collecchio
 Chiesa di San Martino a Malandriano, frazione di Parma
 Chiesa di San Martino a Marzano, frazione di Terenzo
 Ex chiesa di San Martino a Montecalderaro, frazione di Castel San Pietro Terme
 Chiesa di San Martino a Mozzano, frazione di Neviano degli Arduini
 Chiesa di San Martino a Noceto
 Chiesa di San Martino a Riccione
 Chiesa di San Martino a San Martino Sinzano, frazione di Collecchio
 Chiesa di San Martino a Varano de' Melegari
 Chiesa di San Martino a Traversetolo

Friuli-Venezia Giulia 
 Chiesa di San Martino ad Artegna
 Chiesa di San Martino a Beano 
 Chiesa di San Martino a Cividale del Friuli
 Chiesa di San Martino a Leproso, frazione di Premariacco
 Chiesa di San Martino a Pinzano al Tagliamento
 Chiesa di San Martino a Socchieve

Lazio 
 Chiesa di San Martino a Fondi
 Chiesa di San Martino a Moletano
 Chiesa di San Martino dei Frati a Proceno
 Chiesa di San Martino ai Monti a Roma

Liguria 
 Chiesa del Divo Martino a Portofino
 Chiesa di San Martino a Borgio Verezzi
 Chiesa di San Martino a Borzonasca
 Chiesa di San Martino a Busalla
 Chiesa di San Martino a Casarza Ligure
 Chiesa di San Martino a Paravanico, frazione di Ceranesi
 Chiesa di San Martino a Chiusanico
 Chiesa di San Martino a Coreglia Ligure
 Chiesa di San Martino a Follo, Bastremoli
 Chiesa di San Martino a Follo, Piano di Follo
 Chiesa di San Martino a Framura
 Chiesa di San Martino a Ne
 Chiesa di San Martino a Recco
 Chiesa di San Martino a Rezzo
 Chiesa di San Martino a Ronco Scrivia
 Chiesa di San Martino a Sant'Olcese
 Chiesa di San Martino a Sarzana
 Chiesa di San Martino a Seborga
 Chiesa di San Martino a Serra Riccò
 Chiesa di San Martino a Stella
Chiesa di San Martino a Taggia
 Chiesa di San Martino a Toirano
 Chiesa di San Martino a Tribogna
 Chiesa di San Martino a Zignago
 Chiesa di San Martino a Zoagli
 Chiesa di San Martino a Genova (San Martino)
 Chiesa di San Martino di Murta a Genova (Bolzaneto)

Lombardia 
 Chiesa dei Morti di San Martino a Torre Boldone
 Chiesa di San Martino a Abbadia Lariana
 Chiesa di San Martino a Calolziocorte
 Chiesa di San Martino a Campagnano
 Chiesa di San Martino a Careno
 Chiesa di San Martino a Carvico
 Chiesa di San Martino a Casargo
 Chiesa di San Martino a Castello Valsolda
 Chiesa di San Martino a Cinisello Balsamo
 Chiesa di San Martino a Duno
 Chiesa di San Martino a Erbanno, frazione di Darfo Boario Terme
 Chiesa di San Martino a Ferno
 Chiesa di San Martino a Gandellino
 Chiesa di San Martino a Leffe
 Chiesa di San Martino a Legnano
 Chiesa di San Martino a Lierna
 Chiesa di San Martino a Mantova
 Chiesa di San Martino a Montegrino Valtravaglia
 Chiesa di San Martino  a Nembro
 Chiesa di San Martino a Paitone
 Chiesa di San Martino a Perledo
 Chiesa di San Martino a Piazza Brembana
 Chiesa di San Martino a Polaveno
 Chiesa di San Martino a Porzano
 Chiesa di San Martino a Sarnico
 Chiesa di San Martino a Sovere
 Chiesa di San Martino a Sueglio
 Chiesa di San Martino a Torre Boldone
 Chiesa di San Martino a Varese
 Chiesa di San Martino a Vigevano
 Chiesa di San Martino a Viggiù

Marche 
 Chiesa di San Martino dei Gualdesi a Castelsantangelo sul Nera

Piemonte 
 Chiesa di San Martino ad Asti
 Chiesa di San Martino a Bolzano Novarese
 Chiesa di San Martino a Castagnole Monferrato
 Chiesa di San Martino ad La Morra
 Chiesa di San Martino a Ponzana
 Chiesa di San Martino a Sanfront
 Chiesa di San Martino a Valgrana

Puglia 
 Chiesa di San Martino a Trani

Sardegna 
 Chiesa di San Martino ad Arzana
 Chiesa di San Martino a  Bessude

Sicilia 
 Chiesa di San Martino a Corleone
 Chiesa di San Martino a Erice
 Chiesa di San Martino a Randazzo
 Chiesa di San Martino a Siracusa

Toscana 
 Chiesa di San Martino ad Argiano, frazione di San Casciano in Val di Pesa
 Chiesa di San Martino a Bargecchia frazione di Massarosa
 Chiesa di San Martino a Buggiano
 Chiesa di San Martino a Campi Bisenzio
 Chiesa di San Martino a Cana, Roccalbegna
 Chiesa di San Martino a Castagno d'Andrea
 Chiesa di San Martino a Chiusdino
 Chiesa di San Martino a Chiusi della Verna
 Chiesa di San Martino a Cinigiano
 Chiesa di San Martino a Coreglia Antelminelli
 Chiesa di San Martino a La Sassa
 Chiesa di San Martino a Lano, frazione di Colle di Val d'Elsa
 Chiesa di San Martino a Livorno
 Chiesa di San Martino a Luco
 Chiesa di San Martino a Lustignano
 Chiesa di San Martino a Massa
 Chiesa di San Martino a Molino del Piano
 Chiesa di San Martino a Montegiovi, frazione di Castel del Piano
 Chiesa di San Martino a Mulazzo
 Chiesa di San Martino a Barberino Val d'Elsa
 Chiesa di San Martino a Pisa
 Chiesa di San Martino a Pontedera
 Chiesa di San Martino a Pontorme
 Chiesa di San Martino a Roccalbegna
 Chiesa di San Martino a Roncolla
 Chiesa di San Martino a Scandicci
 Chiesa di San Martino a Scarlino
 Chiesa di San Martino a Schignano
 Chiesa di San Martino a Selvatelle
 Chiesa di San Martino a Siena
 Chiesa di San Martino a Brozzi a Campi Bisenzio
 Chiesa di San Martino a Cispiano a Castellina in Chianti
 Chiesa di San Martino a Luciana, frazione di Vernio
 Chiesa di San Martino a Mensola a Firenze
 Chiesa di San Martino a Montughi a Firenze
 Chiesa di San Martino a Sezzate a Greve in Chianti
 Chiesa di San Martino al Vescovo a Firenze
 Chiesa di San Martino di Ducentola a Capannori
 Chiesa di San Martino in Santa Maria della Scala a Firenze

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di San Martino a Campiglio, frazione di Bolzano
 Chiesa di San Martino a Carnalez, frazione di Novella
 Chiesa di San Martino a Cavizzana
 Chiesa di San Martino a Ciardes, frazione di Castelbello-Ciardes
 Chiesa di San Martino a Cimego, frazione di Borgo Chiese
 Chiesa di San Martino a Costasavina, frazione di Pergine Valsugana
 Chiesa di San Martino a Drena
 Chiesa di San Martino a Fondo, frazione di Borgo d'Anaunia
 Chiesa di San Martino a Fornace
 Chiesa di San Martino a Gazzadina, frazione di Trento
 Chiesa di San Martino a Grauno, frazione di Altavalle
 Chiesa di San Martino a Lenzima, frazione di Isera
 Chiesa di San Martino a Noriglio, frazione di Rovereto
Chiesa di San Martino a Pilcante, frazione di Ala
 Chiesa di San Martino a San Martino, frazione di Arco
 Chiesa di San Martino a San Martino, frazione di Sarentino
 Chiesa dei Santi Martino e Giuliano a  San Martino di Castrozza, frazione di Primiero San Martino di Castrozza
 Chiesa di San Martino a San Martino in Passiria
 Chiesa di San Martino a Trento
 Chiesa di San Martino a Vattaro, frazione di Altopiano della Vigolana
 Chiesa di San Martino a Vervò, frazione di Predaia
 Chiesa di San Martino a Villa Lagarina
 Chiesa di San Martino a Villa Rendena, frazione di Vigo Rendena
 Chiesa di San Martino a Zuclo, frazione di Borgo Lares

Valle d'Aosta 
 Chiesa di San Martino ad Arnad
 Chiesa di San Martino a Torgnon
 Chiesa di Saint-Martin-de-Corléans ad Aosta

Veneto 
 Chiesa di San Martino a Burano, frazione di Venezia
 Chiesa di San Martino a Ceregnano
 Chiesa di San Martino a Corrubbio, frazione di San Pietro in Cariano
 Chiesa di San Martino a Padova
 Chiesa di San Martino a Peschiera del Garda
 Chiesa di San Martino a Platano, frazione di Caprino Veronese
 Chiesa di San Martino a Schio
 Chiesa di San Martino a Venezia
 Chiesa di San Martino a Vigodarzere

Germania 
 Chiesa di San Martino a Berlino

 Paesi Bassi 
 Chiesa di San Martino a Groninga

 Portogallo 
 Chiesa di Alvaredo a Melgaço (Portogallo)

 Regno Unito 
 Chiesa di San Martino a Canterbury

 Spagna 
 Chiesa di San Martino ad Avila

 Svizzera 
 Chiesa di San Martino a Bellinzona
 Chiesa di San Martino a Blenio
 Chiesa di San Martino a Cugnasco-Gerra
 Chiesa di San Martino a Faido
 Chiesa di San Martino a Lugano
 Chiesa di San Martino a Pura
 Chiesa di San Martino a Sessa
 Chiesa di San Martino a Zillis
 Chiesa-oratorio di San Martino''' a Vezia

Pagine correlate 
 Abbazia di San Martino
 Basilica di San Martino
 Cappella di San Martino
 Cattedrale di San Martino
 Chiesa di San Martino di Tours
 Chiesa di San Martino Vescovo
 Collegiata di San Martino
 Duomo di San Martino
 Pieve di San Martino